Clarksville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clarksville Township (Nebraska)
 Clarksville Township (North Carolina)